

Astronomia 
 Opelt – cratere lunare
 Rimae Opelt – rima sulla Lina

Persone 
 Friedrich Wilhelm Opelt – finanziere, matematico e astronomo tedesco
 Ulrich Opelt – canoista tedesco